Highland Lake kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Highland Lake (Alabama)
Highland Lake (New Jersey)